PMA-1 bezeichnet:

 PMA-1 (Mine), eine Antipersonenmine
 Pressurized Mating Adapter#PMA-1, ein Kopplungsmodul der Internationalen Raumstation

Abkürzung